Сан-Жоан-де-Вилаторрада () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бажес. Занимает площадь 16,43 км². Население — 10 856 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Sant Joan de Vilatorrada

Муниципалитеты Барселоны